Золотницький Володимир Трохимович (1741 — після 1796) — юрист, письменник, філософ, перекладач.
 Золотницький Давид Михайлович (1899 — ?) — український кіноінженер.
 Золотницький Євгеній Олексійович (*1961) — радянський та український футболіст, захисник і півзахисник.
 Золотницький Микола Федорович (1851–1920) — російський акваріуміст.
 Золотницький Сергій Юрійович (*1962) радянський та український футболіст, воротар, та український футбольний тренер.

Українські прізвища